Storvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storvattnet, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (2,14 km²)
Storvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 714541-145307), sjö i Strömsunds kommun,  (19,1 ha)
Storvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 714715-143193), sjö i Strömsunds kommun,  (2,69 km²)
Storvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 715427-143161), sjö i Strömsunds kommun,  (35,5 ha)
Storvattnet (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (16,8 ha)
Storvattnet (Ströms socken, Jämtland, 706433-150015), sjö i Strömsunds kommun,  (56,9 ha)
Storvattnet (Ströms socken, Jämtland, 707594-150085), sjö i Strömsunds kommun,  (26 ha)
Storvattnet (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (1,69 km²)
Storvattnet (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (26,3 ha)
Nörd-Storvattnet, sjö i Skellefteå kommun,  (89,4 ha)
Sör-Storvattnet, sjö i Skellefteå kommun,  (22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn